Руч'ї́ (до 1944 року — Кьоп-кари Німецький, ) — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на північному сході району.

Географія 
Селом протікає річка Самарчик.